Sessi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Sessi (1790–1864), italienische Opernsängerin
 Carolina Sessi (1796–1874), italienische Opernsängerin
 Eugenie Sessi (* 1806), Tochter der Impératrice Sessi, Sängerin in den 1820er-Jahren
 Eugenie Sessi, auch Weber, verh. Zeszler, Schauspielerin und Opernsängerin in den 1870er-Jahren
 Impératrice Sessi (1784–1808), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Marianne Sessi (1776–1849), italienische Opernsängerin
 Mathilde Sessi (1846–1934), österreichische Opernsängerin
 Victoria Sessi (1796–nach 1830), italienische Opernsängerin